Eisenbahnbrücke ist die Bezeichnung folgender Bauten
 Eisenbahnbrücke (Basel) in der Schweiz
 Eisenbahnbrücke (Frischborn) in Lauterbach, Mittelhessen
 Eisenbahnbrücke (Darmstadt-Eberstadt) in Darmstadt, Hessen
 Linzer Eisenbahnbrücke in Österreich

Siehe auch:

(ohne Weiterleitungen!)